Jason Jennings (n. 1979), cestista statunitense
 Jason Ryan Jennings (n. 1978), giocatore di baseball statunitense